Bermuda steht für:
 Bermuda, Inselgruppe im Atlantik

Automodelle:
 Edsel Bermuda, Ford
 Willys Bermuda, Willys Aero

Weiteres:
 Bermuda (Band), Deathcore-Musikgruppe
 Tatort: Bermuda, Teil der Fernsehserie (2003)
 Bermudas ist Kurzwort für Bermudashorts
 Bermudafunk ist das freie Radio für das Rhein-Neckar-Dreieck

Siehe auch:

 Bermudadreieck (Begriffsklärung)
 Bermuda-Rigg, eine Form der Hochtakelung bei Segelyachten